Kjellström ist der Familienname von:
 Nils Kjellström (1943–2019), schwedischer Musiker, Musikproduzent und Komponist

Siehe auch:
 Kjellstrøm Rock, Klippenfelsen vor der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik